Silverstone – wieś w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire
 Silverstone Circuit – tor Formuły 1
 Silverstone – producent instrumentów muzycznych
 Alicia Silverstone – amerykańska aktorka